Интерфе́йс ():

 Интерфейс — форма, метод организации взаимодействия между отдельными системами; совокупность средств и правил, обеспечивающих взаимодействие отдельных систем (например, человека и программного обеспечения, человека и аппаратного обеспечения, программы и устройства и т. п.).
 Человеко-машинный интерфейс — широкое понятие, охватывающее инженерные решения, обеспечивающие взаимодействие человека-оператора с управляемыми им машинами.
 Интерфейс пользователя — совокупность программных и аппаратных средств, обеспечивающих взаимодействие пользователя и компьютерной системы.
 Интерфейс командной строки — интерфейс пользователя, реализованный с помощью набирания пользователем текста команд и чтения текста ответов.
 Графический интерфейс пользователя — интерфейс пользователя, реализованный с помощью графических изображений и манипулирование программой через них.
 Жестовый интерфейс — интерфейс пользователя, позволяющий пользователю отдавать команды при помощи жестов.
 Нейрокомпьютерный интерфейс — интерфейс пользователя, реализованный с помощью считывания и наведения электрической активности мозга.
 Интерфейсы безмолвного доступа
 Интерфейс программирования приложений (API) — функциональность, которую некоторый программный компонент предоставляет другим программным компонентам
 Интерфейс транспортного уровня
 Интерфейс (объектно-ориентированное программирование) — конструкция в коде программы, используемая для описания совокупности возможностей, предоставляемых классом или компонентом.
 Интерфейс (COM) — особенности применения интерфейсов ООП в рамках технологии COM.
 Интерфейс (шаблон проектирования) — способ описания совокупности возможности взаимодействия классов в ООП.
 Интерфейс (роман) — роман Нила Стивенсона.
 Interface (альбом) — первый студийный альбом британской дум-метал-группы Dominion, 1996 год.